

Patronymes 
 Marc Ferrez (1788-1850), sculpteur, frère de Zéphyrin Ferrez.
 Marc Ferrez (1848-1923), fils de Zéphyrin Ferrez.
 Zéphyrin Ferrez (1797-1851), médailleur, sculpteur, graveur et professeur français.
 Ferréz (1975-), écrivain brésilien.

Homonymie de patronyme